Ivančići je lahko:
 Ivančići Pokupski (Hrvaška)
 Ivančići (Hrvaška)